UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone 2 (также известно как UFC on Fox 17) — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 19 декабря 2015 года на спортивной арене Эмвей-центр в городе Орландо, штат Флорида, США.

До турнира 

Главным событием турнира стал бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Рафаэлем дус Анжусом и претендентом на титул Дональдом Серроне. дус Анжус и Серроне уже встречались друг с другом на UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann 2, тогда победу одержал дус Анжус единогласным решением.

Так же одним из главных событий стал бой между тяжеловесами Жуниором дус Сантусом и Алистаром Оверимом.

Жермен де Рандами отказалась от боя с Сарой Кауфман в связи с травмой. Её заменила кыргызстанская спортсменка Валентина Шевченко.

Бои

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: Нейт Диас против Майкла Джонсона

 Выступление вечера: Рафаэл дус Анжус и Висенте Луке

См. также 
Список событий UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on Fox